ТБЗ — многозначная аббревиатура:
 ТБЗ — торфобрикетный завод
 ТБ-3 — «тяжелый бомбардировщик третий»

См. также 
  — аббревиатура латиницей